Гейган, Саймон — ирландский регбист, выступавший на позиции вингера. 
 Гейган, Стивен — американский кинорежиссёр и сценарист.